Molekulska formula -{C27H22O18}- se može odnositi na:

 Korilagin
 Punikakortein A
 Punikakortein B